1-й конный (кавалерийский) корпус Червонного казачества (1-й кк) — соединение конницы РККА во время Гражданской войны.

История 
1-й конный корпус Червонного казачества был сформирован на Юго-Западном фронте 26 октября 1920 года в составе 8-й и 17-й кавалерийских дивизий (кд). Командиром корпуса был назначен командир 8-й кавдивизии В. М. Примаков.

В ноябре 1920 года корпус в составе войск Юго-Западного фронта принимал участие в Советско-польской войне, а также в разгроме украинской армии под командованием С. Петлюры.

10 декабря 1920 года корпус вошёл в состав создаваемых в этот период Вооружённых Сил Украины и Крыма. 13 декабря 1920 корпусу было присвоено наименование «1-й Киевский конный корпус». В состав корпуса была введена 9-я кавалерийская дивизия.

По состоянию на 1 января 1921, в 1-й Киевский конный корпус входили 8-я Червонного казачества кд, 17-я кд, 9-я кд. В январе 1921 года корпус участвовал в боях против украинской армии Махно у Сквиры.

5 апреля 1921 года корпус убыл в г. Липовец, что восточнее г. Винницы.

С июня по ноябрь 1921 года командир корпуса В. М. Примаков возглавлял Подольский губернский участок по ликвидации бандитизма.

В июле 1921 года летучий отряд 1-го конного корпуса завершил разгром сил Махно на Полтавщине.

10 августа 1921 года 1-му Киевскому конному корпусу было присвоено почётное наименование «1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета».

В ноябре 1921 года В. М. Примаков руководил операцией по разгрому закордонной банды атамана Палия.

30 ноября 1921 года 8-й Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование «8-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия», а 17-й Червонного казачества кавалерийской дивизии — наименование «17-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия».

6 мая 1922 года 8-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия получила наименование «1-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия», а 17-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия — наименование «2-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия».

20 мая 1922 года 9-я Крымская кавалерийская дивизия получила наименование «9-я Крымская имени Совета Народных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики кавалерийская дивизия».

Весной 1936 года 2-я кд была выведена из состава корпуса и введена в состав 7-го кавалерийского корпуса.

В июне 1938 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК был переименован в 4-й кавалерийский корпус.

Дислокация управления корпуса:
 м. Дзюньково Киевской губернии (28.10 — 15.11.1920);
 г. Белая Церковь Киевской губернии (15.11.1920 — 5.04.1921);
 Липовец, восточнее г. Винница, (5.04.1921 — …);
 г. Винница (1924);
 г. Жмеринка (6.09.1924 — 15.12.1925);
 г. Проскуров (15.12.1925 — июнь 1938).

Полное название 
На 26.10.1920 — Конный корпус.

На 13.12.1920 — 1-й Киевский конный корпус.

На 10.08.1921 — 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК.

Подчинение 
Юго-Западный фронт (26.10 - 10.12.1920)
Вооружённые Силы Украины и Крыма, Киевский военный округ (10.12.1920 — 21.04.1922)
Вооружённые Силы Украины и Крыма, Юго-Западный военный округ (21.04.1922 — 27.05.1922)
Вооружённые Силы Украины и Крыма, Украинский военный округ (27.05.1922 — 23.08.1923)
Вооружённые Силы СССР, Украинский военный округ (23.08.1923 - 17.05.1935)
Киевский военный округ (17.05.1935 - ...06.1938)

Командование 
Примаков, Виталий Маркович, командир корпуса (26 октября 1920 — 06.1924)
Городовиков, Ока Иванович, командир корпуса (09.1925 — до 06.1932).
Демичев, Михаил Афанасьевич, командир корпуса, (15.11.1932 — арестован 9.08.1937), комдив.
Рябышев, Дмитрий Иванович, командир корпуса (13.09.1937-04.06.1940), комбриг, с 17.02.38 г. комдив.

Состав 
На 
 Конный корпус
 8-я Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 17-я кавалерийская дивизия.

На 
 1-й Киевский конный корпус
 8-я Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 17-я кавалерийская дивизия.

На 
 1-й Киевский конный корпус
 8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества,
 17-я кавалерийская дивизия Червонного казачества.

На 
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК
 8-я Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 17-я Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 9-я кавалерийская дивизия.

На 
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК
 8-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 17-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 9-я Крымская кавалерийская дивизия.

На 
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК
 1-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 2-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 9-я Крымская кавалерийская дивизия.

На 
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК
 1-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 2-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 9-я Крымская имени Совета Народных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики кавалерийская дивизия.

На 
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК
 1-я Запорожская им. Французской компартии Червонного казачества кавалерийская дивизия,
 2-я Черниговская им. Германской компартии Червонного казачества кавалерийском дивизия,
 9-я Крымская имени Совета Народных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики кавалерийская дивизия.

На 
 1-я кавалерийская дивизия Червонного Казачества,
 2-я кавалерийская дивизия Червонного Казачества,
 9-я кавалерийская дивизия.
 1-й отдельный корпусной дивизион связи,
 1-й отдельный корпусной зенитно-артиллерийский дивизион,
 1-й отдельный корпусной авиационный отряд имени Рабочих и Крестьян Проскуровщины,
 1-е отдельное авиационное звено связи — с 1935 г.

На 12-
 1-я Запорожская им. Французской компартии Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 9-я кавалерийская дивизия,
 28-я кавалерийская дивизия,
 17-я механизированная бригада.

Боевая деятельность

1920 год 
 26 октября
В соответствии с приказом командующего войсками Юго-Западного фронта от 26 октября 1920 г., № 2029 должен был формироваться Конный корпус в составе 8-й и 17-й кавалерийских дивизий.
 28 октября
 Управление корпуса начало формироваться в м. Дзюньково Киевской губернии по приказу командующего войсками Южного фронта № 272/68 от 28.10.20 г.
 Командиром корпуса назначен Примаков, Виталий Маркович, первый командир куреня (полка) Червонного казачества, первый командир бригады Червонного казачества, первый командир 8-й дивизии Червонного казачества.
 В состав корпуса вошли:
 8-я кд Червонного казачества, начальник дивизии Примаков, Виталий Маркович.
 17-я кд, начальник дивизии Боревич, Пётр Михайлович.
 9-я кавалерийская дивизия, начальник дивизии Чугунов, Пётр Петрович (18.10-18.11.20).
 4 ноября начальником 17-й кд назначен Микулин, Владимир Иосифович (4.11-31.12.20).
 10 ноября, на рассвете войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. В течение 10-12 ноября соединения 14-й армии (24-я сд, 41-я сд, 45-я сд, 60-я сд) и Конный корпус под командованием В. М. Примакова нанесли крупное поражение противнику.
 15 ноября управление корпуса переехало в г. Белую Церковь, что под Киевом.
 18 ноября начальником 9-й кд назначен Карташев, Александр Ермолаевич (18.11.20- ?).
 6 декабря начальником 8-й Червонного казачества кд назначен Григорьев, Пётр Петрович (6 — 26.12.20).
 10 декабря созданы Вооружённые Силы Украины и Крыма в составе Киевского и Харьковского военных округов, Внутренней службы Украины, а также Морских сил Азовского и Чёрного морей. Конный корпус Червонного казачества вошёл в их состав.
 На практике, с момента создания Конный корпус и 8-я дивизия в приказах и делопроизводстве Вооружённых Сил Украины и Крыма именовались «Червонно-казачьими», Причём, 8-я кавалерийская дивизия неофициально называлась 1-й конной Червонного казачества, а её полки соответственно — 1-м (43-й) Мелитопольским, 2-м (44-й) Бердянским, 3-м (45-й) Криворожским, 4-м (46-й) Новоушицким, 5-м (47-й) Ялтинским, 6-м (48-й) Лубенским Червонного казачества. 17-я кавалерийская дивизия упорно сохраняла свой официальный номер, а её полки — общевойсковую нумерацию: 97-й, 98-й, 99-й, 100-й, а также 1-й и 2-й бригады Г. И. Котовского.
 13 декабря приказом председателя Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкого № 2797/559 (секретным) Конному корпусу присвоено наименование 1-й Киевский конный корпус.
 26 декабря начальником 8-й кд Червонного казачества назначен Демичев, Михаил Афанасьевич.
 30 декабря Совет народных комиссаров РСФСР принял решение о сокращении Красной Армии. Следующий 1921 год должен был стать годом перехода армии на мирное положение.
 31 декабря начальником 17-й кд назначен Котовский, Григорий Иванович.

1921 год 
 1-й Киевский конный корпус, командир корпуса Примаков, Виталий Маркович. Управление корпуса в г. Белая Церковь.
 8-я Червонного казачества кд, начальник дивизии Демичев, Михаил Афанасьевич.
 17-я кд, начальник дивизии Котовский, Григорий Иванович (31.12.20-?).
 9-я кавалерийская дивизия, начальник дивизии Карташев, Александр Ермолаевич.
В январе корпус ведёт бои у Сквиры против украинской армии Махно. 
 5 апреля корпус из Белой Церкви убыл в Липовец, что восточнее г. Винница.
 27 мая приказом по 1-му конному корпусу № 65 17-й кавалерийской дивизии присвоено наименование 17-я Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 В июне командир 1-го корпуса В. М. Примаков назначен Начальником Подольского губернского участка по ликвидации бандитизма.
 В июле летучий отряд 1-го конного корпуса окончательно добивает отряды Махно на Полтавщине. 
 Командир 1-го конного корпуса В. М. Примаков представил доклад о военной форме одежды для червонных казаков в секретариат Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета. Просьба Примакова была удовлетворена и ВУЦИК издал постановление от 3 августа 1921 года — корпусу Червонных Казаков вводились шаровары синие с красными лампасами в два с половиною дюйма шириною, синяя гимнастёрка, шинель кавалерийского образца с синими петлицами и с синим кантом по отрезу рукава и по воротнику; папаха серая для нечётных полков и чёрная для чётных, с красным верхом.
 10 августа в соответствии с постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 1-му Киевскому конному корпусу присвоено наименование 1-й коный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета. Этим же постановлением для личного состава корпуса был введён нарукавный знак на левый рукав в форме красной пятиконечной звезды с буквами ВУЦИК, расположенными между лучами звезды. Такая же эмблема должна быть помещена на знамени корпуса.
В сентябре в основном завершилась реорганизация на территории Киевского военного округа. На территории округа осталось пять стрелковых дивизий и три кавалерийских: 8-я и 17-я Червонного казачества кд и 9-я кд, а также другие соединения и части.

12 сентября наименование 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК было утверждено секретным приказом Реввоенсовета Республики № 1983/342).

До ноября В.М. Примаков являлся Начальником Подольского губучастка по ликвидации бандитизма.

В ноябре В.М. Примаков руководит операцией по разгрому закордонной банды атамана Палия.

 30 ноября
 Приказом РВСР № 2710/450 (секретным) 8-й Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование 8-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 Приказом РВСР № 2710/450 (секретным) 17-й Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование 17-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 Приказом РВСР № 2710/450 (секретным) 9-й кавалерийской дивизии присвоено наименование 9-я Крымская кавалерийская дивизия.

1922 год 
 1 января
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК, командир корпуса Примаков, Виталий Маркович. Управление корпуса в г. Липовец.
 8-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия, начальник дивизии Демичев, Михаил Афанасьевич.
 17-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 9-я Крымская кавалерийская дивизия.
 21 апреля Совет Труда и Обороны принял постановление в Вооружённых Силах Украины и Крыма (командующий ВС Фрунзе, Михаил Васильевич) о слиянии Киевского военного округа (командующий войсками округа Якир, Иона Эммануилович и Харьковского военного округа (командующий войсками округа Корк, Август Иванович) в Юго-Западный военный округ (командующий войсками округа Германович, Маркиан Яковлевич).
 1-й конный корпус вошёл в состав Юго-Западного военного округа.
 6 мая приказом РВСР № 1122/219 (секретным) 8-й Запорожской Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование 1-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 6 мая приказом РВСР № 1122/219 (секретным) 17-й Черниговской Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование 2-я Черниговская Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 20 мая приказом РВСР № 1238/246 9-й Крымской кавалерийской дивизии присвоено наименование 9-я Крымская имени Совета Народных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики кавалерийская дивизия.
 27 мая Юго-Западный военный округ переименован в Украинский военный округ.
 1-й конный корпус вошёл в состав Украинского военного округа.
 14 октября начальником 2-й кд назначен Григорьев, Пётр Петрович.
 В октябре командир корпуса В. М. Примаков убывает на учёбу в Москву на Высшие академические курсы.

1923 год 
 Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Украины шефствовал над 1-м конным корпусом Червонного казачества. Юноши и девушки знакомились с историей корпуса, его выдающимися командирами и казаками. Части корпуса пополнили 700 комсомольцев Украины.
 В августе командир корпуса В. М. Примаков закончил учёбу в Москве на Высших академических курсах и возвратился в Корпус червонного казачества.
 28 августа вместо Революционный военный совет Республики Россия создан Революционный военный совет СССР. Председателем РВС остался Л. Д. Троцкий.

1924 год 
 Управление корпуса дислоцируется в г.Винница.
 В январе В .М. Примаков избирается делегатом II съезда Советов СССР.
 В мае В. М. Примаков назначается начальником Высшей кавалерийской школы в г. Ленинграде. 
 С 6 сентября управление корпуса дислоцируется в г. Жмеринка.

1925 год 
 11 июля приказом РВС СССР № 72У 1-й Запорожской Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование 1-я Запорожская им. Французской компартии Червонного казачества кавалерийская дивизия.
 11 июля приказом РВС СССР № 729 2-й Черниговской Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование 2-я Черниговская им. Германской компартии Червонного казачества кавалерийском дивизия.
 С 15 декабря управление корпуса дислоцируется в г. Проскуров.

1927 год 
 В мае начальником 9-й кд назначен Вайнер, Леонид Яковлевич.

1928 год 
 1 января
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК, командир корпуса Городовиков, Ока Иванович (до 06.32). Управление корпуса в г. Проскуров.
 1-я Запорожская им. Французской компартии Червонного казачества кавалерийская дивизия, начальник дивизии Демичев, Михаил Афанасьевич (26.12.20-15.11.32).
 2-я Черниговская им. Германской компартии Червонного казачества кавалерийском дивизия, начальник дивизии Григорьев, Пётр Петрович.
 9-я Крымская имени Совета Народных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики кавалерийская дивизия, начальник дивизии Вайнер, Леонид Яковлевич, (05.27 — 1.10.29).

Помощь в решении задач военного строительства Красной Армии оказывали партийные организации Украины, трудовые коллективы шефствовавшие над воинскими частями. Руководители партии и правительства Украины своим вниманием к жизни красноармейцев заслужили уважение личного состава частей. Председатель ВУЦИК Петровский, Григорий Иванович был избран почётным казаком 1-го конного корпуса Червонного казачества.

Командиры и бойцы испытывали чувство патриотической и интернациональной гордости от того, что шефами дивизий корпуса являлись коммунистические партии Франции и Германии. В 1928 корпус посетили посетили Кашен Марсель и Пик Вильгельм.

1930 год 
 1-й конный корпус, командир корпуса Городовиков, Ока Иванович. Управление корпуса в г. Проскуров.
 1-я кд, командир дивизии Демичев, Михаил Афанасьевич.
 2-я кд, командир дивизии Григорьев, Пётр Петрович.
 9-я кд, командир дивизии Ушаков, Константин Петрович.
 Началась механизация кавалерии, в состав кавдивизий включены один танковый эскадрон и один эскадрон бронемашин.

1931 год 
 В 1931 увеличена механизация кавалерии, в состав кавдивизий включён механизированный полк.

1932 год 
 1 января
 1-й конный корпус, командир корпуса Городовиков, Ока Иванович (до 06.32). Управление корпуса в г. Проскуров.
 1-я кд, командир дивизии Демичев, Михаил Афанасьевич.
 2-я кд, командир дивизии Григорьев, Пётр Петрович.
 9-я кд, командир дивизии Ушаков, Константин Петрович.

 15 ноября командир 1-й кд Демичев, Михаил Афанасьевич назначен командиром 1-го кавкорпуса; командиром 1-й кд назначен Никулин, Иван Ефимович.

1935 год 
 1 января
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК, командир корпуса Демичев, Михаил Афанасьевич. Управление корпуса в г. Проскуров.
 1-я Запорожская им. Французской компартии Червонного казачества кавалерийская дивизия, командир дивизии Никулин, Иван Ефимович.
 2-я Черниговская им. Германской компартии Червонного казачества кавалерийском дивизия, начальник дивизии Григорьев, Пётр Петрович.
 9-я Крымская имени Совета Народных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики кавалерийская дивизия, командир дивизии Ушаков, Константин Петрович, командир дивизии Ушаков, Константин Петрович.
 Корпусные части: 1-й отдельный корпусной дивизион связи, 1-й отдельный корпусной зенитно-артиллерийский дивизион, 1-й отдельный корпусной авиационный отряд имени Рабочих и Крестьян Проскуровщины, 1-е отдельное авиационное звено связи.
 10 января командиром 2-й кд назначен Маркевич, Николай Леонидович.
 В 1935 принят единый для Красной Армии штат механизированного полка кавдивизии: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й эскадроны быстроходных лёгких танков БТ; 1-й и 2-й эскадроны плавающих танков Т-38; эскадрон танков резерва (20 танков); парковый эскадрон; командирский танковый взвод; пункт медпомощи; взвод связи и эскадрон боевого обеспечения (взвод ПВО, взвод регулировки двигателей, сапёрный взвод и химический взвод). Всего в полку имелось 90 танков (60 — БТ и 30 — Т-38), в том числе 20 танков резерва. 
 17 мая Украинский военный округ разделён на Киевский военный округ и Харьковский военный округ. 1-й кавкорпус вошёл в состав Киевского ВО.
 8 августа Киевский военный округ приступил к практической деятельности.
 В 1935 кавалерийский корпус состоял из трёх кавалерийских дивизий, одной механизированной бригады, артиллерийского полка, дивизиона связи, авиаотряда и других специальных подразделений. В 1935 в Киевском военном округе формируется 7-й кавкорпус (23-я, 26-я и 28-я кд).
 17-я механизированная бригада сформирована в 1935 г. в КиевВО. Имела на вооружении быстроходные лёгкие танки БТ. Дислоцировалась в г. Проскуров. Командир бригады Куркин Алексей Васильевич (1935? — ?), с сентября 1935 полковник.

1936 год 
 1 января
 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК, командир корпуса комдив Демичев, Михаил Афанасьевич. Управление корпуса в г.Проскуров.
 1-я Запорожская им. Французской компартии Червонного казачества кавалерийская дивизия, командир дивизии Никулин, Иван Ефимович.
 9-я Крымская имени Совета Народных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики кавалерийская дивизия, командир дивизии Ушаков, Константин Петрович.
 28-я кавалерийская дивизия,
 17-я механизированная бригада. Командир бригады полковник Куркин А.В. Дислоцировалась бригада в г. Проскуров.
 Весной 1936 2-я кд выведена из состава корпуса и введена в состав 7-го кавалерийского корпуса.
 В ноябре 1936 командиром 1-й кд назначен комбриг Хацкилевич, Михаил Георгиевич (11.36-07.37).

1937 год 
 13 июня арестован бывший командир 1-й кд Никулин, Иван Ефимович.
 9 августа арестован командир 1-го кавкорпуса комдив Демичев, Михаил Афанасьевич.
 В сентябре командиром 1-го кавкорпуса назначен комбриг Рябышев, Дмитрий Иванович.

1938 год 
 17 февраля командиру 1-го кавкорпуса комбригу Рябышеву Д.И., присвоено воинское звание комдив.
 В 1938 17-я механизированная бригада переименована в 23-ю легкотанковую бригаду.
 В июне 1-й конный корпус Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК переименован в 4-й кавалерийский корпус.
 В июне 1-я кавалерийская дивизия переименована в 32-ю кавалерийскую дивизию.
 26 июля Главный Военный совет Красной Армии принял постановление преобразовать Киевский военный округ в Киевский Особый военный округ (КОВО), а в округе создать группы армейского типа. В их числе кавалерийская армейская группа. Кавалерийская армейская группа являлась подвижным объединением, состоявшим из двух кавалерийских корпусов (2-го и 4-го), а также артиллерийских, танковых, инженерных и других частей.
4-й кавалерийский корпус вошёл в состав Кавалерийской армейской группы.

См. также 
 Кавалерийский корпус (СССР)
 Корпус (военное дело)
 Червонное казачество

Ссылки 
 Червоні аватари України: уніформа орлів Примакова.
 1 кавалерийский корпус Червонного казачества имени ВУЦИК и ЛКСМ Украины
 1-я кд
 2-я кд
 9-я кд
 32-я кд
 34-я кд
 Кавалерийские корпуса РККА

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.С.с.47, 53-54, 77
 Военный энциклопедический словарь. 1984. С. 161-ВС Украины и Крыма.
 Горбатов А.В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1989. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/memo/russian/gorbatov/index.html
 Дубинский Илья. ПРИМАКОВ. Выпуск 2. (445). Основные даты жизни и деятельности В. М. Примакова.

Красные казаки
Кавалерийские корпуса СССР